Standaert ist der Familienname der folgenden Personen:

 Félix Standaert (1922–2006), belgischer Diplomat
 Léopold Standaert, belgischer Segler
 Nicolas Standaert (* 1959), belgischer Jesuit und Sinologe